Еміль Вільям Айвенго Гескі (; 11 січня 1978, Лестер) — англійський футболіст, нападник клубу «Астон Вілла».

Клубна 
Кар'єру розпочав у місцевому клубі «Лестер Сіті» в 1995 році. У 2000 році 11 мільйонів фунтів перейшов у «Ліверпуль», з яким виграв ряд титулів. У 2004 році опинився в «Бірмінгем Сіті», а з 2006 року грав у «Віган Атлетик». У 2009 році першого до складу .

Збірна 
За національну збірну Англії грав у 1999—2010 роках і провів 62 гри, де забив 7 м'ячів. Дебютував в збірній 28 квітня 1999 року в грі проти збірної Угорщини.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Статистика виступів за збірну

Досягнення 
Лестер Сіті
Кубок Ліги
Володар: 1997, 2000
Фіналіст: 1999
Перший дивізіон
Переможець плей-оф: 1996
Ліверпуль
Кубок Англії
Володар: 2001
Кубок Ліги
Володар: 2001, 2003
Суперкубок Англії
Володар: 2001
Кубок УЄФА
Володар: 2001
Суперкубок УЄФА
Володар: 2001
Астон Вілла
Кубок Ліги
Фіналіст: 2010

Примітки

Посилання 

 Профіль на офіційному сайті «Астон Вілли»
 
 
 

Англійські футболісти
Гравці молодіжної збірної Англії з футболу
Футболісти «Лестер Сіті»
Футболісти «Ліверпуля»
Футболісти «Бірмінгем Сіті»
Футболісти «Віган Атлетік»
Футболісти «Астон Вілли»
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2000
Гравці чемпіонату світу з футболу 2002
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2004
Уродженці Лестера